Xiaodongzhuang (kinesiska: 小东庄) är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 20 kilometer öster om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Xiaodongzhuang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Junliangcheng,  km öster om Xiaodongzhuang. Trakten runt Xiaodongzhuang består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina